Накучани може бити:

 Накучани, село у општини Шабац у Мачванском округу или
 Накучани, село у општини Горњи Милановац у Моравичком округу.